Никола́й Миха́йлович Ме́льников:
 Мельников, Николай Михайлович (1882—1972) — юрист, донской общественный деятель.
 Мельников, Николай Михайлович  (1840—1900/1901) — профессор зоологии Императорского Казанского университета.